Kazuno pode referir-se a:
Kazuno, cidade japonesa da província de Akita.
Distrito de Kazuno, na província japonesa de Akita.

Desambiguação